La cincia sultana (Melanochlora sultanea , 1837) è un uccello canterino della famiglia Paridae, diffuso nel sud-est asiatico.

Descrizione 
Il maschio ha la fronte, la corona e la cresta giallo brillante; tutto il piumaggio superiore, i lati della testa e del collo, mento, gola e petto di colore nero intenso lucido di verde, i bordi delle piume del piumaggio superiore con lucentezza metallica e le piume della coda più esterne con punta bianca; il piumaggio inferiore dal petto in giù è di colore giallo intenso, le cosce striate o chiazzate di bianco. La cresta reclinata viene sollevata quando l'uccello è all'erta o allarmato.

La femmina ha le parti gialle più spente; il piumaggio superiore e i lati della testa di colore marrone-verde scuro; il mento e la gola brillano di un verde oliva scuro; le ali e la coda sono nero opaco; le piume del piumaggio superiore bordate di verde metallico.

I piccoli assomigliano alla femmina, ma nello stadio più giovane sono assenti i bordi luminosi del piumaggio delle parti superiori e le coperture alari maggiori sono bordate di bianco, inoltre la cresta è più corta.

Il becco è nero; la bocca carnosa e scura; le palpebre grigie; l'iride marrone scuro; le zampe sono grigie; gli artigli corno scuro.

La cincia sultana è un uccello di piccole dimensioni, un esemplare adulto può raggiungere una massa corporea di 41 g.

Le dimensioni degli esemplari adulti sono:

 lunghezza fino a 20 cm;
 lunghezza delle ali sono di 11.1 cm
 la coda è lunga 9.6 cm
 il tarso è circa 2.4 cm
 il becco misura 1.9 cm

Il volo è lento e fluttuante.

Essi mostrano un insolito comportamento di panico in cattività quando incontrano un rumore insolito o altre specie che è stato detto essere diverso da quello dei tipici membri dei paridi. A differenza di altri paridi, hanno le narici esposte e non coperte da piume.

Biologia

Voce 
I loro forti richiami con brevi, ripetute e variabili note di fischio hanno una qualità simile a quelle di una cincia.

Alimentazione 
Cacciano singolarmente o in piccoli gruppi e si nutrono principalmente di insetti, qualche volta si nutrono di fichi. Un'altra alimentazione prevede bruchi e talvolta piccole bacche.

Riproduzione 
La stagione riproduttiva in India va da aprile a luglio e la cova è composta da sette uova deposte all'interno di una cavità alberata.

Tassonomia 

Nel 1890, Richard Bowdler Sharpe considerava questa specie come membro dell'ex sottofamiglia Liotrichinae all'interno dei timaliidae. La posizione di questa specie all'interno della sua clade non è ancora chiaramente stabilita. Sembrano avere sequenze distintive del citocromo b del mtDNA, suggerendo che potrebbero non appartenere ai paridae a meno che non siano inclusi i remizidae.

È l'unico membro del genere monospecifico Melanochlora, che è abbastanza distinto dalla cincia di Parus con il parente più vicino cincia dai sopraccigli gialli.

Sottospecie 

Sono state riconosciete quattro sottospecie con il nome di sultanea (, 1837) trovate dal Nepal centrale nell'Himalaya orientale alla Birmania, Thailandia settentrionale e Cina meridionale. Queste si alternano con la razza flavocristata (, 1837) che si trova più a sud in Thailandia, nella penisola malese e Hainan. La razza seorsa si trova in Laos e in alcune parti della Cina sudorientale (Guangxi, Fujian) e nella sua gamma settentrionale si alterna con la sultanea. La sottospecie gayeti, nominata dal nome del collezionista M.V. Gayet-Laroche di Delacour e Jabouille del 1925, ha una cresta nera sia nei maschi che nelle femmine e si trova in Laos e Vietnam.

Distribuzione e habitat 

In India, questa specie si trova nelle fasce più basse dell'Himalaya, dal Nepal alla cima della valle dell'Assam, le colline di Khasi, Cachar, Manipur, le colline di Kakhyen ad est di Bhamo, Arrakan, le colline di Pegu, Karennee e Tenasserim. Questa specie non sembra trovarsi al di sopra dei  metri di altitudine. Si estende lungo la penisola malese. Frequenta gli alberi più grandi in piccoli branchi. In alcune aree forestali come il parco nazionale di Buxa, la densità è stata stimata intorno ai 15 esemplari per chilometro quadrato.

Conservazione 
La specie è ampiamente distribuita all'interno di habitat adatti in tutta la sua vasta gamma, anche se viene registrato una diminuzione della popolazione. Nonostante questo la lista rossa IUCN classifica Melanochlora sultanea come specie a rischio minimo (Least Concern).

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 BirdLife Species Factsheet
 The Internet Bird 

Paridae
Taxa classificati da Brian Houghton Hodgson